Název Popovický potok má více vodních toků:

 Popovický potok (přítok Cidliny) – levostranný přítok Cidliny v okrese Jičín
 Popovický potok (přítok Věžeckého potoka) – pravostranný přítok Věžeckého potoka v okrese Kroměříž
 Popovický potok (přítok Žebráckého potoka) – levostranný přítok Žebráckého potoka v okrese Plzeň-sever
 Popovický potok (přítok Žlebů) – pravostranný přítok Žlebů v okrese Brno-venkov